Christian Jørgensen er navnet på flere personer:
 Christian Jørgensen (skuespiller) – dansk skuespiller (1812-1869)
 Christian Jørgensen (redaktør) – dansk redaktør og politiker (1815-1876)
 Christian Barker Jørgensen – dansk zoofysiolog (1915-2007)
 Christian Klixbüll Jørgensen – dansk kemiker (1931-2001)